«Торпе́до» — российский футбольный клуб из Миасса (Челябинская область). Основан в 1942 году. В 1995—2001 годах назывался «УралАЗ», в 2002 году клуб был расформирован. В 2003 году возрождённая команда вернула историческое название — «Торпедо». В 2012 году команда прекратила своё существование, но в 2014 году была снова возрождена.

Названия 
 1942—1994 — «Торпедо».
 1995—2001 — «УралАЗ».
 с 2003 — «Торпедо».

История 

С 1964 по 1970 годы миасское «Торпедо» выступало в первенстве СССР, класс «Б». Наивысшее достижение — 8-е место (1970). В 1987 году «Торпедо» стало победителем зонального первенства РСФСР среди команд коллективов физкультуры и завоевало право выступать во второй лиге первенства СССР. В 1988—1989 годах команда выступала во второй, в 1990—1991 — во второй низшей лиге первенства СССР. Наивысшее достижение — 4-е место в 1991 — во второй низшей лиге и 11-е место в 1989 — во второй лиге. В 1992—1993 годах «Торпедо» играло в первой лиге чемпионата России. Наивысший результат — 9-е место (1992). В 1995 году команда «Торпедо» была переименована в «УралАЗ». С 1994 по 2001 год команда выступала во второй лиге чемпионата России. Наивысшее достижение — 9-е место (1996, 1999). В 2003 году команде было возвращено название «Торпедо». В 2012 году команда прекратила своё существование. В 2014 году инициативной группой в лице Дениса Хитрина и Константина Маркова клуб был воссоздан.

В сезоне 2021/22 клуб играл во втором дивизионе ФНЛ после 20-летнего отсутствия на профессиональном уровне (в III дивизионе стала играть команда «Торпедо-2», «Торпедо»-д играет на областном уровне).

Достижения 
Лучший результат в первенстве России — 9-е место в зоне «Центр» первой лиги в 1992 году. Лучший результат в Кубке России — выход в 1/8 финала в сезоне 1996/97, где команда «УралАЗ» проиграла со счётом 0:5 будущему обладателю Кубка — московскому «Локомотиву». Победитель зонального первенства России в III дивизионе (зонального первенства РСФСР среди команд КФК) — 1987, 2008, 2009, 2010, 2020; серебряный призёр — 2007, 2018. Обладатель кубка Урала и Западной Сибири (кубка Урала) — 1961, 1962, 2007, 2011, 2020. Обладатель Суперкубка Урала и Западной Сибири — 2009, 2010, 2020. Чемпион России среди любительских футбольных клубов (КФК) — 2009. Финалист Кубка России среди любительских футбольных клубов (КФК) — 2011

Достижения в чемпионатах Челябинской области:
 Первое место — 1951, 1957, 1961, 1962, 1963, 1971, 1972, 1979, 1984, 1986, 2015, 2016.
 Второе место — 1973, 1978, 1998, 2005, 2006, 2014.
 Третье место — 1959, 1960, 1980, 1981, 1982, 1985, 2003, 2004.

Достижения в кубке Челябинской области:
 Первое место — 1951, 1954, 1961, 1962, 1972, 1983, 1984, 1985, 2015.
 Второе место — 1953, 1973, 1979.

Цвета клуба

Спонсоры 

 ОАО «ЭнСер»
 «УЗВМ»
 «Уральская строительная корпорация»

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Wildstat.ru («УралАЗ» Миасс, Россия)
 Профиль на сайте Wildstat.ru («Торпедо» Миасс, СССР)

Футбольные клубы России
Футбольные клубы СССР
Спортивные клубы Челябинской области
Миасс